Полозаозерье — село, административный центр Полозаозерского сельского поселения и Бердюжского района Тюменской области России.

География 
Полозаозерье расположено на берегах двух небольших озёр — Полое и Большое Красное. Расстояние до Тюмени — 290 км, Ишима — 97 км.

История 
История села начинается во времена Петра I.

В 1957 году появился большой колхоз «Путь к социализму», а позднее — «Путь к Коммунизму».

в 1978 году появилась двухэтажная Полозаозерская школа.

Население

Примечания 

Населённые пункты Бердюжского района